

Населені пункти та їхні частини
 Струґі — село в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Струґі — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Струґі — частина міста Гожув-Шльонський в Олеському повіті Опольського воєводства
 Струґі — частина села Пшимілув у гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Струґі — частина села Сточкі в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Струґі — частина села Коростенко-над-Дунайцем (Кросьценко-над-Дунайцем) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Струґі — частина села Сосновиці в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Струґі — частина села Пелчиська в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Струґі — частина села Вельоборовиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Струґі — осада в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Струґі — осада в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки